Les annales sont une forme d'écrit historique concis, qui détaillent ou recueillent des événements dans un ordre chronologique.

 Parmi les anciennes annales, on compte :
 les Annales royales assyriennes
 les Annales royales hittites
 Les Annales, une œuvre du poète romain Ennius 
 Les Annales, une œuvre de l'historien romain Tacite 
 Les Annales maximi (Grandes Annales), chroniques tenues par les pontifes de la Rome antique 
 Les Annales de l'Ancien Testament, de l’archevêque James Ussher 
 Les Annales des Printemps et des Automnes, traditionnellement attribuées à Confucius 
 Les Annales de la dynastie Chosŏn, décrivant une partie de l’histoire coréenne 
 Les Annales malaises, qui décrivent l’histoire du Sultanat de Malacca

 Plusieurs revues modernes portent le titre d’Annales :
 Les Annales des Mines, revue scientifique et technique française créée en 1794
 Les Annales de la propagation de la foi, recueil de lettres d'évêques et prêtres missionnaires, fondée à Lyon en 1822. 
 Les Annales de géographie, revue géographique française fondée en 1891 par Paul Vidal de La Blache 
 Les Annales politiques et littéraires, revue fondée en 1883 par Jules Brisson, publiée jusqu'en 1940 puis de 1947 à 1970. 
 La Revue des annales, aujourd'hui Annales. Histoire, Sciences sociales, une revue historique française fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre 
 L’École des Annales, école historique française associée à la revue précédente 
 Les Annals of Internal Medicine, revue médicale américaine
 Les Annales de la recherche urbaine, revue d'architecture et d'urbanisme française.
 ''Annales de gérontologie, revue sur la gérontologie

Enfin, les annales akashiques sont un concept ésotérique issu de la théosophie.

Homonymie historique